Колодозеро:
 Колодозеро — озеро, (Республика Карелия, Пудожский район).
 Колодозеро — деревня, (Республика Карелия, Пудожский район).